Maneiro ist der Familienname folgender Personen:

 David Maneiro (* 1989), andorranischer Fußballspieler 
 Ildo Maneiro (* 1947), uruguayischer Fußballspieler und Fußballtrainer 
 Jéssica Bouzas Maneiro (* 2002), spanische Tennisspielerin
 Maja Maneiro (* 1982), deutsche Schauspielerin

Maneiro ist der Name des folgenden Ortes:

 Maneiro (Venezuela), Gemeinde im Bundesstaat Nueva Esparta in Venezuela

Siehe auch: Manero